La Serie A 1941-1942 è stata la 42ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 13ª a girone unico), disputata tra il 26 ottobre 1941 e il 14 giugno 1942 e conclusa con la vittoria della , al suo primo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Aldo Boffi () con 22 reti.

Stagione

Antefatti

In fase di mercato opta per un pesante cambiamento l', che cede un gran numero di titolari per sostituirli con un blocco di giovani provenienti dall', così come il nuovo allenatore Fiorentini. Dei licenziati, Ferraris si accasa al , seguito dallo juventino Gabetto. Il  campione ingaggia Arcari.

Ad avere un ruolo davvero decisivo in questo campionato è però il momento di passaggio dal metodo degli Anni Trenta all'ormai imperante sistema; si spiega così anche la frequenza di risultati clamorosi, dovuti alla difficile introiezione del nuovo modulo da parte di talune squadre.

Il campionato
Fin dall'inizio del campionato, la cui partenza al 26 ottobre lo rese il più "tardivo" nella storia del girone unico, si prese nota di cambiamenti ai vertici della classifica; oltre alle novità tattiche, influirono su questi le scelte sbagliate da parte delle dirigenze delle grandi squadre, la conclusione del ciclo vincente del Bologna, l'avvento delle nuove leve e la chiamata di molti calciatori alle armi.

Fu così che balzò immediatamente in testa la , che superò indenne i blitz provenienti da Nord-Est (sugli scudi la grande sorpresa  e la ) e riuscì a mantenere la prima posizione per la maggior parte del girone d'andata. In grave crisi entrò il Bologna, che perse le prime tre partite, rimanendo all'ultimo posto in solitaria: la squadra risentì particolarmente dell'età avanzata dei suoi uomini chiave. La Roma, fedele al metodo e sospinta dai gol del ventenne Amadei, continuò la sua marcia regolare, e il 1º febbraio 1942 vinse il girone d'andata, seguita ad un punto dal Torino e dal Venezia. Quest'ultima si rivelò come migliore interprete del sistema inglese: l'illuminazione dell'allenatore Rebuffo fu quella di adattare a mezzali i due attaccanti Loik e Mazzola.

L'8 marzo i lagunari approfittarono della sconfitta interna della Roma contro il  per balzare in vetta assieme al Torino. Iniziò dunque la lotta a tre, coi piemontesi in fuga, i lagunari in calo e i capitolini in ripresa. Lo scontro diretto fra Roma e Torino del 10 maggio, con entrambe le squadre appaiate in vetta, finì 2-2 fra le polemiche: i padroni di casa protestarono per l'annullamento della rete del 3-1, a causa di un fuorigioco dubbio di Amadei, nonché per la convalida del pareggio torinista, in seguito a un gol fantasma di Petron. Il 24 maggio i giallorossi pareggiarono nel derby, mentre il Toro impallinò l'Atalanta (9-1): per i granata la vittoria del titolo apparve a un passo, sennonché questi caddero sette giorni dopo a Venezia e concessero ai rivali un punto di vantaggio. L'ultima giornata (14 giugno), battendo il già retrocesso , la Roma diventò Campione d'Italia per la prima volta.

La stagione fu particolarmente negativa per l'Ambrosiana e il , le quali precipitarono rispettivamente al dodicesimo e al decimo posto in classifica, pochi punti sopra la zona retrocessione. La lotta per evitare la Serie B sembrò decidersi molto presto, con il Modena ed il  già in netto ritardo a cinque giornate dal termine. A rivitalizzare la corsa furono i partenopei, che infilarono quattro vittorie consecutive ed arrivarono all'ultima giornata davanti al . Gli azzurri caddero a Genova all'ultimo turno, mentre gli amaranto espugnarono il fortino del Milano, portandosì in salvo. Salvezza anche per il  neopromosso; capocannoniere, per la terza volta in carriera, fu il milanista Boffi, con 22 reti in 26 partite.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia.
      Retrocesse in Serie B 1942-43

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti, le posizioni in classifica venivano determinate sulla base del quoziente reti (gol fatti÷gol subiti).

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali
Maggior numero di vittorie: Roma e Torino (16)
Minor numero di sconfitte: Roma (4)
Miglior attacco: Torino (60 reti fatte)
Miglior difesa: Roma (21 reti subite)
Miglior differenza reti: Roma (+34)
Maggior numero di pareggi: Triestina (13)
Minor numero di vittorie: Modena (6)
Maggior numero di sconfitte: Modena (17)
Peggiore attacco: Modena (23 reti fatte)
Peggior difesa: Modena (59 reti subite)
Peggior differenza reti: Modena (-36)
Partita con più reti: Torino-Atalanta 9-1 (27ª giornata)
Miglior sequenza di partite utili: Roma (13, dalla 5ª alla 17ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori
Nel corso del campionato furono segnati complessivamente 687 gol (di cui 13 su autorete) da 139 diversi giocatori, per una media di 2,86 gol a partita. Da segnalare le quadriplette messe a segno da Renato Gei in Fiorentina-Modena 8-0 della 25ª giornata e da Héctor Puricelli in Bologna-Livorno 7-1 della 26ª giornata.Di seguito, la classifica dei marcatori

Note

Bibliografia
 Il Littoriale, annate 1941 e 1942.
 La Stampa, annate 1941 e 1942.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1941
Calcio nel 1942
1941